Novak Đoković ha battuto in finale Jo-Wilfried Tsonga 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) aggiudicandosi il primo torneo del Grande Slam della carriera.

Teste di serie 

 Roger Federer (semifinali)
 Rafael Nadal (semifinali)
 Novak Đoković (Vincitore)
 Nikolaj Davydenko (quarto turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Andy Roddick (terzo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Richard Gasquet (quarto turno)
 Andy Murray (primo turno)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 James Blake (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (quarto turno)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)

 Ivan Ljubičić (primo turno) 
 Juan Ignacio Chela (primo turno) 
 Lleyton Hewitt (quarto turno) 
 Ivo Karlović (terzo turno) 
 Juan Mónaco (terzo turno) 
 Juan Carlos Ferrero (quarto turno) 
 Paul-Henri Mathieu (quarto turno) 
 Jarkko Nieminen (quarti di finale) 
 Fernando Verdasco (secondo turno) 
 Stanislas Wawrinka (secondo turno) 
 Nicolás Almagro (primo turno) 
 Gilles Simon  (terzo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (quarto turno) 
 Radek Štěpánek (primo turno) 
 Igor' Andreev  (terzo turno)  
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2008
ATP Tour 2008